Dunleavy est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme

Dunleavy
 (né en 1949), joueur anglais de football
 (né en 1965), commentateur sportif canadien
 (1879-1944), joueur américain de baseball
 (né en 1991), joueur irlandais de football
 (né en 1966), soprano américaine

Mike Dunleavy (né en 1961), homme politique américain, gouverneur de l'Alaska
 (né en 1952), professeur de sciences politiques britannique
 (1915-1996), homme politique gallois
 (né en 1933), ex-vice amiral américain
, danseuse de ballet américaine
 (1938-2019), journaliste australien aux États-Unis

Voir aussi
 (1909-2002), médecin et épidémiologiste irlandaise

Homonymie de patronyme

en:Donlevy